Bianca Tosatti (1948) – critica d'arte italiana
Giorgio Tosatti (1937-2007) – giornalista e commentatore sportivo italiano
Erio Tosatti (1943) – fisico italiano
Marcelo Tosatti (1983) – informatico brasiliano
Marco Tosatti (1947) – vaticanista italiano, curatore della rubrica Stilum Curiae
Quinto Tosatti (1890-1960) – giornalista e politico italiano
Régis Tosatti Giacomin (1998) – calciatore brasiliano
Renato Tosatti (1908-1949) – giornalista italiano
Vieri Tosatti (1920-1999) – compositore italiano